

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Olbrachcice – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa 
 Olbrachcice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Olbrachcice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Olbrachcice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona 
 Olbrachcice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław

Inne 
 Olbrachcice – wieś gminna i gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina

Zobacz też 
 Olbrachcice Wielkie